Мировая серия 1989 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1989 года. Победителем стала команда «Окленд Атлетикс», обыгравшая «Сан-Франциско Джайентс» со счётом 4-0.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 14 октября 1989 года
 Стадион: Oakland-Alameda County Coliseum

Игра #2 
 Дата: 15 октября 1989 года
 Стадион: Oakland-Alameda County Coliseum

Игра #3 
 Дата: 27 октября 1989 года
 Стадион: Candlestick Park

Игра #4 
 Дата: 28 октября 1989 года
 Стадион: Candlestick Park

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 1989
 Финальная серия Национальной лиги 1989

Ссылки 
 Мировая серия 1989 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1989 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1989
Октябрь 1989 года
1989 год в Калифорнии
Спорт в США в 1989 году
Спортивные соревнования в Окленде (Калифорния)
Спортивные соревнования в Сан-Франциско